Metzelsuppe oder Metzelsupp bezeichnet in unterschiedlichen Regionen Süddeutschlands:
 Wurstbrühe, kräftige Brühe, die bei der Herstellung von Brüh- und Kochwurst entsteht
 Schlachtfest, Sinnübertragung vom Gericht auf das Ereignis